Termenul „Tâmpa” / „Tampa” se poate referi la:

 Tampa, Australia de Vest, orășel abandonat al căutătorilor de aur.
 Tampa, Florida, localitate în Statele Unite ale Americii.
 Tâmpa, un munte în Municipiul Brașov;
 Tâmpa, Hunedoara, o localitate din comuna Băcia, în județul Hunedoara;
 Tâmpa, Mureș, o localitate în județul Mureș;
 Tâmpăhaza, vechea denumire, până la mijlocul anilor 1920, a localității Rădești, Alba.